Jean-Claude Hébert (1926-2016), magistrat français, chevalier du Mérite, correspondant de la  section de l'Académie des sciences d'outre-mer (1981)
 Jean-Claude Hébert (avocat) (1942-),  avocat criminaliste, professeur de droit et auteur québécois.
 Jean-Claude Hébert, linguiste français.
 Jean-Claude Hébert (nom complet Jean-Claude Onésime Hébert), Prix du chanoine-Bouard (2008).

Voir aussi

Références